Гагаузы Румынии (, ) — одно из старейших этнических меньшинств в Румынии. Их поселения в основном сосредоточены в Добрудже (на самом юго-востоке Румынии), а их религией является православие.

История 

Добруджа и Делиорман регионы, в которых гагаузы известны с XIII века.

К началу XIX века, число гагаузов в Добрудже было ещё очень высоким. В период когда земли Бессарабии перешли к Российской империи (1812 г.), небольшая часть гагаузов мигрировали из Добруджи в Бессарабию, привлечённые привилегиями, они освобождались от воинской службы и уплаты налогов предоставленными царским правительством, и возможностью уйти из охваченной войной и бандитским террором балканского полуострова. Оставшаяся основная часть населения в Добрудже (северо-восток Болгарии и юго-восток Румынии) ассимилировались.

Ассимиляция 

Ассимиляции гагаузов сильно способствовали власти Румынии, России, Болгарии. Такие процессы происходили и в период румынского «Освобождения Бессарабии» 1918—1944 годов.

НКВД СССР в период с 1940−1941 год в Бессарабии проводили массовые чистки среди гагаузов, под лозунгами «враги народа» сотрудники НКВД подвергли репрессиям сотни семей гагаузов. Гагаузы впервые были привлечены к воинской повинности в СССР, в период Советской оккупации гагаузов заставляли говорить на русском языке и запрещали общаться на родном. Много гагаузов тогда в отчаянии подались в Латинскую Америку (Бразилия и т. д.). Румыния также была сторонником ассимиляции гагаузов. Румынский лидер Антонеску разработал план депортации гагаузов за Днестр, чтобы на их место переселить румын. Только поражение под Сталинградом остановило его реализацию. Сейчас в Румынии проживает много этнических гагаузов, но из-за процессов румынизации они себя считают румынами.

Поселения 

В 1930 году Тулчинском и Констанцском уезде число гагаузов составляло около 1000 человек, в том числе 752 человек в Констанце. В переписи 2002 года гагаузов в Румынии было — 45 человек. В уезде Тулча наиболее большими поселениями гагаузов являются Бейдауд, Стежару, Аджигиол и Извоареле. В Констанцском уезде поселениями гагаузов являются Вама-Веке (Yılanlık), Негру-водэ (Kara Ömer), Тэтарул (Azaplar), Шипотеле (Göl-Punar), Пэдурени (Nastradin), Топраисар, Чернаводэ, Текиргёл, Мангалия, Констанца.

Известные личности 
 Дионис Николаевич Танасоглу — молдавский гагаузский поэт, прозаик, драматург, фольклорист, автор первого романа гагаузской литературы.
 Михаил Николаевич Губогло — советский и российский историк и этнолог.
 Дмитрий Карачобан — гагаузский советский поэт, прозаик, живописец и кинорежиссёр.

См. также 
 Гагаузы
 Гагаузы в Бразилии
 Гагаузы в Болгарии
 Гагаузы в Греции

Примечания

Ссылки 
 Репортаж о гагаузах румынии (статья на румынском языке) 

Румыния
Народы Румынии
Добруджа